Leister steht für:
 Leister-Gruppe, Schweizer Unternehmen
 Leister Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Personen:
 Albert Leister (1890–1968), deutscher Politiker (NSDAP)
 Christiane Leister (* 1955), Schweizer Unternehmerin
 Dario Leister (* 1967), deutscher Biochemiker
 Erwin Leister (* 1924), deutscher Operetten- und Musicalregisseur sowie Theaterschauspieler 
 Johann Siegmund Leister (1637–1696), königlich-polnischer und kurfürstlich-sächsischer Oberamtmann von Dresden
 Karl Leister (* 1937), deutscher Klarinettist
 Klaus Dieter Leister (1937–2017), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Maria Leister (* 1956), deutsche Volleyballspielerin
 Rolf-Dieter Leister (* 1940), deutscher Unternehmensberater und Manager

Siehe auch:
 Laister